Та́йлер Ло́улор (; род. 11 января 1972, Садбери, Онтарио, Канада) — канадский каноист-слаломист. Участник летних Олимпийских игр 2000 года в соревнованиях каноэ-двоек.

Спортивная биография 
В 2000 году Тайлер Лоулор принял участие в летних Олимпийских играх в соревнованиях каноэ-двоек. Партнёром Тайлера стал Бенуа Готье. Канадская пара в предварительном раунде набрала 311,11 очков и заняла 9-е место, что не позволило пройти в финал соревнований, куда проходили 8 лучших экипажей.

Личная жизнь 
 Окончил Университет Лейкхед.

Ссылки 
 Профиль спортсмена
 

Гребцы на байдарках и каноэ Канады
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2000 года
Выпускники Университета Лейкхед